De Premier League 2008-2009 was het 111e seizoen sinds het ontstaan van de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was daarmee de eerste club die dit voor de tweede keer deed, nadat het van 1998/99 tot en met 2000/01 ook drie keer op rij de titel won..

Aan het einde van het vorige seizoen degradeerden Reading, Birmingham City en Derby County. Bij aanvang van dit seizoen waren West Bromwich Albion, Stoke City en Hull City gepromoveerd.

Premier League

Stadions

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2008/09 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Toeschouwers

Scheidsrechters

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 2008/09 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de achttiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Football League Championship

Eindstand

Play-offs

Burnley promoveerde en kwam in het seizoen 2009/10 uit in de Premier League.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2008/09 uit in de Football League Championship.

Wolverhampton Wanderers

Bijgaand een overzicht van de spelers van Wolverhampton Wanderers FC, die in het seizoen 2008/09 onder leiding van de Ierse trainer-coach Mick McCarthy de titel wonnen in de Football League First Division en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League seizoen 2009/10.

Football League One

Eindstand

Play-offs

Scunthorpe United promoveerde en kwam in het seizoen 2009/10 uit in de Football League Championship.

Football League Two

Eindstand

Play-offs

Gillingham promoveerde en kwam in het seizoen 2009/10 uit in de Football League One.

Zie ook
FA Cup 2008/09
Football League Cup 2008/09
Engels voetbalelftal in 2008
Engels voetbalelftal in 2009

Competitievoetbal 2008/09
Engels voetbalseizoen